Feldbach (district), een voormalig district in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken
Feldbach (stad), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken
Feldbach (Haut-Rhin), een gemeente in het Franse departement Haut-Rhin
Feldbach (Zwitserland), een plaats in de gemeente Hombrechtikon in het Zwitserse kanton Zürich